«Смертельная ловушка» — русское название двух фильмов:
 Смертельная ловушка (фильм, 1976) (Eaten Alive, в Великобритании Death Trap) — фильм ужасов Тоуба Хупера.
 Смертельная ловушка (фильм, 1982) (англ. Deathtrap) — фильм Сидни Люмета.
 Смертельная ловушка (фильм, 2009) (англ. Deadfall Trail) — фильм ужасов.